Lyssarides ist der Familienname der folgenden Personen:

 Joel Lyssarides (* 1992), schwedischer Jazzmusiker
 Vassos Lyssarides (1920–2021), zypriotischer Politiker und Arzt